Greifenbach bezeichnet:
 Greifenbach, linker Zufluss der Zschopau in Sachsen
 Greifenbach (Wüstung), Wüstung auf dem Gebiet von Glashütte
 Greifenbachstauweiher, Talsperre zwischen Geyer und Ehrenfriedersdorf in Sachsen
 Greifenbachviadukt, Eisenbahnbrücke nordöstlich von Geyer